Jan van Essen (geestelijke) (?-1523), Nederlands geestelijke
Jan van Essen (kunstschilder) (1640/45-1684), Vlaamse barokschilder
Johannes Cornelis "Jan" van Essen (1854-1936) , Nederlands kunstschilder